Михаи́л Ива́нович Ру́сый (, род. , д. Воронино, Житковичский район, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический и государственный деятель, председатель Белорусской аграрной партии, ранее занимал должности заместителя премьер-министра Белоруссии, депутата Палаты представителей, министра сельского хозяйства.

Биография 
Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1977), Минскую высшую партийную школу (1989). Служил в рядах Советской армии.

В 1977—1983 годах — работал в колхозе имени Ленина Житковичского района главным агрономом, заместителем председателя, председателем колхоза.

В 1983—1985 годах — первый заместитель председателя Кормянского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства. В 1985—1987 годах являлся секретарём Кормянского райкома Коммунистической партии Белоруссии. В 1987—1991 годах — инструктор ЦК КПБ, первый секретарь Столбцовского районного комитета КПБ.

В 1991—1994 годах — председатель Комитета по земельной реформе и землеустройству при Совете министров Республики Беларусь. С 27 октября 1994 года занимал должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. С 6 февраля 2001 года — министр сельского хозяйства и продовольствия.

Приказом Президента Республики Беларусь № 303 от 10 июля 2003 года освобождён от должности министра сельского хозяйства и продовольствия с формулировкой «за невыполнение поручений главы государства об обеспечении полной и своевременной выплаты заработной платы работникам агропромышленного комплекса республики и погашении задолженности перед населением и сельскохозяйственными организациями за сданную сельскохозяйственную продукцию, а также за фальсификацию отчётных данных по этим вопросам».

В 2003—2004 годах являлся советником отделения посольства Беларуси в России (Санкт-Петербург).

16 ноября 2004 года назначен председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрным вопросам. 15 марта 2008 года был избран председателем Аграрной партии вместо Михаила Шиманского. За него проголосовало 100 % делегатов на V съезде партии.

На парламентских выборах 2008 года баллотировался от Житковичей и одержал победу на избирательном округе. Работал председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию.

10 апреля 2012 назначен заместителем Премьер-министра Республики Беларусь. 16 октября 2015 года постановлением Совета Министров № 870 в составе Правительства сложил свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь.

В августе 2018 стал единственным вице-премьером, который остался на посту во время большой правительственной перестановки. Однако 2018 год выдался непростым годом для Михаила Ивановича: президент раскритиковал аграрную деятельность Русого на льняной поприще и отметил, что только капризную погоду и успехи Оршанского льнокомбината спасли его вице-премьерское кресло. По словам главы государства, льняная компания 2019 год станет решающим в судьбе Михаила Ивановича. 27 марта 2019 года Михаил Русый освобождён от должности заместителя премьер-министра Беларуси после рабочей поездки Президента в Шкловский район Могилёвской области.

1 апреля 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение направить Русого на должность помощника Президента — инспектора по Могилёвской области. В декабре 2019 года был назначен Президентом в состав Совета Республики 7-го созыва. 11 декабря 2019 года освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь — инспектора по Могилевской области.

Семья 
Женат, имеет двух дочерей.

Награды 
 Орден Почёта.
 Благодарственная грамота Национального собрания Республики Беларусь (4 февраля 2008) — за вклад в развитие законодательства и парламентаризма и большой вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь.

Интересные факты 
Позиция Русого по борщевику Сосновского была высказана так: «Ситуация управляющая, а там, где борщевик Сосновского допустили местные органы власти — их самих нужно засадить в этот борщевик Сосновского».

Примечания

Ссылки 

 Гісторыя жыцця Міхаіла Русага — «Наша Ніва»
 Страница в проекте «Кто есть кто в Республике Беларусь»

Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Члены Совета Республики (Белоруссия)
Министры сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Председатели колхозов
Заместители председателей районных исполкомов Белорусской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Министры природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании